Pedro II de Yugoslavia (en serbocroata: Петар II Карађорђевић, transliterado Petar II Karađorđević; Belgrado, 6 de septiembre de 1923 - Denver, 3 de noviembre de 1970) fue el tercer y último rey de Yugoslavia, cargo que ostentó entre 1934 y 1945, fecha en que fue depuesto por el parlamento de la Yugoslavia socialista.

Biografía

Juventud 
Era el hijo mayor del rey Alejandro I y la princesa María de Rumanía, y sus padrinos fueron el rey Jorge VI y la princesa Isabel.

Su educación se inició en el Palacio Real. A continuación, asistió a la Escuela Sandroyd en Wiltshire, Inglaterra. A los 11 años, Pedro accedió al trono en 1934 tras el asesinato (en una visita de Estado a Francia), de su padre, el rey Alejandro I. Debido a su joven edad, se estableció una regencia, encabezada por un primo de su padre, el príncipe Pablo.

Segunda Guerra Mundial 

Aunque el rey Pedro y sus asesores se opusieron a la Alemania nazi, el príncipe regente Pablo acabó cediendo a las presiones germano-italianas y rubricó el Pacto Tripartito el .

El 27 de marzo de 1941 Pedro, con 17 años, fue proclamado mayor de edad por los militares golpistas que se oponían a la política del regente. Pedro acabó participando -con apoyo británico- en el golpe de Estado que depuso a Pablo para oponerse a la adhesión al Pacto Tripartito. Su consentimiento a respaldar el pronunciamiento, sin embargo, se produjo una vez que los golpistas habían fingido haber recibido su apoyo.

Posponiendo la Operación Barbarroja, Alemania atacó simultáneamente Yugoslavia y Grecia. Desde el 6 de abril la Luftwaffe bombardeó Belgrado durante tres días y tres noches, la Operación Castigo. Inmediatamente Alemania y más tarde Bulgaria, Hungría e Italia invadieron Yugoslavia y el Gobierno se vio obligado a capitular el 17 de abril. Yugoslavia se dividió para satisfacer las demandas de sus invasores y se proclamó un estado nazi en Croacia.  

Pedro abandonó el país con el Gobierno yugoslavo tras la invasión del Eje; inicialmente, el rey fue con su gobierno a Grecia y a continuación a Jerusalén, en el Mandato Británico de Palestina para pasar más tarde a El Cairo, Egipto. Se trasladó a Inglaterra en junio de 1941, donde se habían instalado muchos otros gobiernos en el exilio por la ocupación de los nazis de sus respectivos países. El rey terminó su educación en la Universidad de Cambridge y se unió a la Royal Air Force (RAF). 

A pesar de la derrota del ejército yugoslavo, se formaron dos grupos rivales de resistencia a las fuerzas de ocupación. El primero fue el monárquico Ejército Yugoslavo de la Patria (más conocido como chetniks), dirigido por el coronel Draža Mihailović, nombrado ministro de Defensa del gobierno en el exilio. El otro fue el grupo revolucionario de los partisanos, dirigido por el comunista Josip Broz, conocido en el mundo más tarde como Tito. Los Aliados, después de haber inicialmente apoyado a Mihailovic, pasaron a concedérselo a Tito en 1943, ya que sus fuentes indicaban que los partisanos estaban más comprometidos en la lucha contra el enemigo alemán que los chetniks. Pedro II se negó rotundamente a retirar el apoyo a Mihailović, puesto que consideraba a Tito su principal rival en Yugoslavia, pero después de fuertes presiones británicas lo acabaría haciendo en la primavera de 1944.

Las intromisiones del monarca en los asuntos del Gobierno en el exilio, apoyando ora a los políticos ora a los funcionarios, fueron una constante durante toda la contienda.

Matrimonio y descendencia 

El 20 de marzo de 1944, Pedro se casó en Londres con la princesa Alejandra de Grecia y Dinamarca. Ambos tuvieron un hijo, Alejandro. A pesar de las recomendaciones en contra hechas por los funcionarios y consejeros del Gobierno yugoslavo en Londres, el monarca insistió en casarse antes de que finalizara la contienda, lo que creó no pocos conflictos internos con el gabinete.

Deposición y exilio 
En marzo de 1945 se formó en Belgrado un nuevo gobierno de unidad nacional que sustituía tanto a la administración formada por los partisanos en el interior como al Gobierno yugoslavo en el exilio. El nuevo gabinete, que estaba formado en su mayoría por comunistas o antiguos partisanos, convocaría elecciones tras el final de contienda y también se decidiría sobre el modelo de estado. Tras el final de la guerra, los comicios fueron celebrados el 11 de noviembre, en los cuales el Frente Popular liderado por Tito y los antiguos partisanos obtuvieron un 90% de los votos; los monárquicos se negaron a participar en las elecciones y las boicotearon, aunque la influencia del boicot fue mínima.

Encontrándose todavía en el exilio, Pedro II fue depuesto el 29 de noviembre de 1945 por la nueva Asamblea Constituyente de la Yugoslavia comunista, que a su vez proclamó la República. Después de la guerra se instaló en los Estados Unidos. Después de muchos años de sufrimiento de cirrosis, murió en Denver, Colorado el 3 de noviembre de 1970 tras un fallido trasplante de hígado.

Entierro 
Fue enterrado en el Monasterio de San Sava en Libertyville, Illinois, siendo el único monarca europeo enterrado en suelo estadounidense. Su hijo, el príncipe Alejandro, es el pretendiente al trono yugoslavo. 

El 4 de marzo de 2007 el príncipe Alejandro anunció su intención de devolver el cuerpo de su padre a Serbia. El plan molestó a algunos colectivos de serbios residentes en los Estados Unidos. Pedro II eligió personalmente el monasterio ortodoxo serbio de San Sava como su lugar de descanso final, en atención a los miles de serbios que viven en el área de Chicago. Finalmente, fue enterrado en el Mausoleo de la Familia Real en Oplenac, cerca de Topola, el 26 de mayo de 2013, junto con su esposa, la reina Alejandra, y próximo a las tumbas de su madre, la reina María y su hermano, el príncipe Andrés. En la ceremonia estuvieron presentes su hijo Alejandro y su familia, el primer ministro de Serbia Ivica Dačić y el Patriarca Ireneo I.

Memorias 
 Petar. A King's Heritage; The Memoirs of King Peter II of Yugoslavia. London: Cassell, 1955.

Distinciones honoríficas

Distinciones honoríficas yugoslavas 
  Soberano (Caballero Gran Collar) de la Orden del Santo Príncipe Lázaro (09/10/1934).
  Soberano Gran Maestre de la Orden de la Estrella de Karadjordje (09/10/1934).
  Soberano Gran Maestre de la Orden del Águila Blanca (09/10/1934).
  Soberano Gran Maestre de la Orden de la Corona (09/10/1934).
  Soberano Gran Maestre de la Orden de San Sava (09/10/1934).
  Soberano Gran Maestre de la Orden de la Estrella de Karadjordje [Clase Militar].

Distinciones honoríficas extranjeras 
  Caballero de la Suprema Orden de la Santísima Anunciación (Reino de Italia, 1949).
  Caballero gran cruz de la Orden de los Santos Mauricio y Lázaro (Reino de Italia, 1949).
  Caballero gran cruz de la Orden de la Corona de Italia (Reino de Italia, 1949).
  Bailío gran cruz de la Venerable Orden de San Juan (Reino Unido).

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
 Brunner, Borgna (1997). 1998 Information Please Almanac. Houghton Mifflin.

 
 Pettibone, Charles D. (2014).The organization and order of battle of militaries in World War II, Trafford Publishing.
 Roberts, Walter R. (1973). Tito, Mihailovic, and the Allies, 1941-1945, Rutgers University Press.
 Tomasevich, Jozo (2001). War and Revolution in Yugoslavia: 1941 - 1945, Stanford university press.

Enlaces externos 
 Sitio oficial de la casa Karadjordjevic (en inglés)

Yugoslavia en la Segunda Guerra Mundial
Políticos de la Segunda Guerra Mundial
Dinastía Karađorđević
Reyes de Yugoslavia
Yugoslavia, Pedro II de
Yugoslavia, Pedro II de
Yugoslavia, Pedro II de
Yugoslavia, Pedro II de
Yugoslavia, Pedro II de
Monarcas ortodoxos
Exiliados en los Estados Unidos
Cristianos ortodoxos de Serbia
Nacidos en Belgrado
Fallecidos en Denver